ATR (samoloty) – francusko-włoskie konsorcjum Avions de Transport Régional lub Aerei da Trasporto Regionale, producent samolotów regionalnych ATR 42 i ATR 72.
 ATR (en. Automatic Thrust Restoration) – Automat przywracania ciągu (system montowany w niektórych samolotach pasażerskich)
 ATR (spektroskopia) – technika w spektroskopii IR
 dawna Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 Average True Range Average True Range – wskaźnik giełdowy
 ATR – białko biorące udział w naprawie uszkodzonego DNA
  – ukraiński kanał telewizyjny skierowany do Tatarów krymskich
 All That Remains – Amerykańska grupa muzyczna